Klingelhose steht für
 Klingelhose, ein Markenzeichen für ein Gerät zur Behandlung des Bettnässens, siehe Enuresis#Apparative Verhaltenstherapie

Siehe auch:
 Schellenhose, Teil des Kostüms eines Narren